Microberlinia är ett släkte av ärtväxter. Microberlinia ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Microberlinia

cs:Zebrawood
nl:Zebrano
pl:Zebrano
ru:Зебрано